Wyniki Grand Prix Łotwy, dziewiątej eliminacji Mistrzostw Świata Grand Prix w sezonie 2006.

To pierwsze zawody o Wielką Nagrodę Łotwy.

Lista startowa 
Stawkę 15 stałych uczestników Grand Prix uzupełnili: z dziką kartą Ķasts Puodžuks, natomiast rezerwę toru stanowili Grigorijs Laguta oraz Andrejs Koroļevs.

Obrońcę tytułu Tony Rickardsson, który po GP Włoch ogłosił zakończenie kariery żużlowej, zastąpił pierwszy rezerwowy cyklu Hans Niklas Andersen.

W wyniku losowania (30 sierpnia) ustalono numery startowe (zgodnie z nimi zawodnicy wpisywani są do tabeli biegowej). W nawiasach podano numery stałe – w nich rzeczywiście żużlowcy startowali.

 (6) Bjarne Pedersen (Dania)
 (14) Piotr Protasiewicz (Polska)
 (5) Greg Hancock (Stany Zjednoczone)
 (15) Niels Kristian Iversen (Dania)
 (4) Nicki Pedersen (Dania)
 (2) Jason Crump (Australia)
 (13) Matej Žagar (Słowenia)
 (8) Andreas Jonsson (Szwecja)
 (3) Leigh Adams (Australia)
 (16) Ķasts Puodžuks (Łotwa)
 (9) Scott Nicholls (Wielka Brytania)
 (10) Antonio Lindbäck (Szwecja)
 (12) Lee Richardson (Wielka Brytania)
 (11) Jarosław Hampel (Polska)
 (1) Tony Rickardsson (Szwecja) → (19) Hans Niklas Andersen (Dania)
 (7) Tomasz Gollob (Polska)
 (17) Grigorijs Laguta (Rosja)
 (18) Andrejs Koroļevs (Łotwa)

Wyniki 
W żółtym plastronie startował Jason Crump – lider klasyfikacji przejściowej po 8 eliminacjach cyklu.

W różnych źródłach można znaleźć „zdobycz” Puodžuksa w biegu 3. Zanotował on upadek, jednak kontynuował jazdę. Mając jednak sporą stratę, zrezygnował (defekt?), jednak nie zjechał z toru. Został zdublowany, a to oznacza wykluczenie z biegu (także zastosowano powyżej oznaczenie „W”).

Po trzech seriach Richardson zrezygnował z dalszych biegów: w jego miejsce wystartowali zawodnicy „rezerwy toru”.

Opis 

Historyczną, pierwszą edycję Grand Prix Łotwy wygrał Greg Hancock, który niemal zagwarantował sobie tytuł wicemistrza świata (w ostatniej rundzie musi zdobyć 11 punktów).

Najlepszy występ swoich startów zanotował Antonio Lindbäck (drugie miejsce).

Żaden z Polaków nie wystartował w półfinale. Jarosław Hampel był 9., Tomasz Gollob 12., a Piotr Protasiewicz 14.

Tor był wyjątkowo twardy. Poza ostatnim biegiem (atak Hancocka), zawodnicy nie potrafili złapać przyczepności i zaatakować po zewnętrznej stronie toru. Toteż zawody okazały się mało ciekawym widowiskiem, bowiem żużlowcy ograniczali się do jazdy przy krawężniku, a mijanki wynikały jedynie z błędów (odjechanie od krawężnika).

Klasyfikacja przejściowa

Zobacz też 
 Żużlowe Grand Prix
 Sezon żużlowy 2006

Łotwa
2006
2006 na Łotwie